Okręty US Navy o nazwie USS "Arkansas", pochodzącej od nazwy stanu Arkansas:

 Pierwszy "Arkansas" był drewnianokadłubowym parowcem z ożaglowaniem barkentyny i napędem śrubowym noszącym wcześniej nazwę "Tonawanda". Uczestniczył w walkach wojny secesyjnej
 Drugi "Arkansas" (BM-7) był okrętem prototypowym dla monitorów typu Arkansas, wyposażonym w pojedynczą wieżę działową. Był jednym z ostatnich amerykańskich okrętów klasy monitor.
 Trzeci "Arkansas" (BB-33) był pancernikiem typu Wyoming, który uczestniczył w walkach I i II wojny światowej 
 Czwarty "Arkansas" (CGN-41) był atomowym krążownikiem rakietowym typu "Virginia"

Zobacz też: CSS "Arkansas"

Arkansas